Gaige ist der Familienname folgender Personen:

 Amity Gaige (* 1972), US-amerikanische Schriftstellerin
 Frederick McMahon Gaige (1890–1976), US-amerikanischer Entomologe
 Helen Thompson Gaige (1890–1976), US-amerikanische Herpetologin
 Jeremy Gaige (1927–2011), US-amerikanischer Schachjournalist